

Ворошиловський район Донецьк
 Ворошиловський район (Луганська область)

Росія
Ворошиловський район Волгоград
Ворошиловський район Ростов-на-Дону